Braintree ist der Name der Orte:

 Braintree (Essex), Stadt im englischen County Essex
 Braintree District, Verwaltungsbezirk in Essex
 Braintree (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Braintree (Massachusetts), Stadt im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts
 Braintree (Vermont), Stadt im amerikanischen Bundesstaat Vermont
 Braintree Hill (Vermont)
 New Braintree (Massachusetts), Stadt im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts

Braintree ist der Name eines Tochterunternehmens von Paypal